Spalter steht für:

 Spaltaxt, Beil für Holzarbeit, siehe Spalthammer
 Holzspalter, hydraulisches oder mechanisches Gerät zur Brennholzproduktion
 Hackmesser, Werkzeug zum Trennen von Knochen in der Fleischerei

Siehe auch:
 Spaltung (Begriffsklärung)
 Spalt (Begriffsklärung)